Сезон 1950–1951 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 10 вересня 1950 та 22 квітня 1951 року. Став ювілейним, двадцятим, турніром з моменту заснування Ла Ліги та першим розіграшем цього змагання, участь у якому взяли відразу 16 команд. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у міні-турнірі за право збереження місця у Ла Лізі, за результатами якого також поступилися своїми місцями в елітному дивізіоні представникам Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який захистив чемпіонський титул попереднього сезону та здобув свій загалом четвертий трофей національної першості. Протягом більшої частини змагання боротьба за «золото» точилася між «Атлетіко» та «Севільєю», на фініші турніру відрив мадридців від конкурента склав усього два очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1950-51 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Тельмо Сарра, який записав до свого активу 38 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Атлетіко», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Марсель Домінго 
 Тінте 
 Дієго Лосано
 Рафаель Мухіка
 Генрі Карлссон
 Ларбі Бен Барек 
 Альфонсо Сільва
 Адріан Ескудеро
 Хосе Перес Пайя
 Хосеп Хункоса 
 Сальвадор Еструч

Тренер: Еленіо Еррера.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1950–51 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1950–51 на bdfutbol.com  

1950-51
1951 у футболі
1950 у футболі